Killing steht für:
 den Film Die Rechnung ging nicht auf (Originaltitel: The Killing) aus dem Jahr 1956
 Killing (Gemeinde Kapelln) Katastralgemeinde in Niederösterreich 

Killing ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Heinrich Killing (1849–1920), deutscher Industriemanager,  Prokurist des Thyssen-Konzerns
 Claus Killing-Günkel (* 1963), deutscher Lehrer
 Matthias Killing (* 1979), deutscher Event- und TV-Moderator
 Wilhelm Killing (1847–1923), deutscher Mathematiker
 Wolfgang Killing (* 1953), deutscher Sport- und Sozialwissenschaftler

Siehe auch:
 The Killing
 Killing-Gleichung
 Killing-Vektorfeld